Кафедральная церковь Святого Григория Просветителя () — храм Армянской Апостольской церкви в городе Горис, Армения. Храм является местом пребывания главы Сюникской епархии ААЦ епископа Абраама Мкртчяна.

Церковь находится в юго-восточной части города. Построена из серого туфа. Находится в отличном состоянии

Галерея

См. также 

 Список армянских храмов мира
 Список епархий ААЦ
 Горис

Ссылки 
 Церковь на wikimapia.org

Примечания 

Горис
Храмы Святого Григория Просветителя